America: No Peace Beyond the Line (также известна как A*M*E*R*I*C*A) — это стратегия в реальном времени на тематику Дикого Запада. События в игре проходят на территории современных США и Мексики в XIX веке. Игрок может играть за индейцев племени Сиу, мексиканцев, бандитов и поселенцев США. Каждая фракция имеет свои способности, которые влияют на стратегию игрока. Как и в играх, похожих на Age of Empires, игрок должен собирать ресурсы, чтобы нанять войска и построить новые здания. Игра поддерживает сетевую игру до 8 игроков.

Ресурсы 
 Пища. Требуется для большинства юнитов. Можно добыть несколькими способами:
 Охота. Охотники, лучники и ополченцы могут охотиться на бизонов, коров, лошадей.
 Поля. Женщины могут добывать пищу с поля.
 Ликёро-водочные заводы. Для бандитов источником пищи служит выпивка, производимая на ликёро-водочных заводах.
 Дерево. Требуется для некоторых юнитов и постройки зданий.
 Золото. Требуется для некоторого количества юнитов и зданий.
 Ружья. Требуются для создания боевых юнитов, вооруженных ружьями.
 Лошади Требуются для создания боевых юнитов на лошадях, которые передвигаются быстрее обычных. Можно добыть несколькими способами:
 Поимка. Любой ваш юнит может превратить нейтральную лошадь в вашу, подойдя к ней.
 Выращивание. В загонах или ранчо за 80 пищи.

Дополнения 
К игре вышло одно дополнение «America Expansion Pack», включающее в себя:
 Редактор карт.
 1 юнит для каждой фракции.
 1 здание для каждой фракции.
 По 2 дополнительные миссии для каждой кампании.

Примечания

Ссылки 
 Related Designs
 Data Becker
 Absolute Games

Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Компьютерные игры в жанре вестерн
Игры для Windows
Компьютерные стратегические игры